Contea di Mills o Mills County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Mills (Iowa)
 Contea di Mills (Texas)